Die Qualifikation zur U-19-Fußball-Asienmeisterschaft 1982 wurde ausgetragen, um die vier Teilnehmer an der Endrunde zu ermitteln. Die 24 gemeldeten Mannschaften wurden in zwei regionale Gruppen eingeteilt. Die Spiele fanden zwischen dem 31. Juli und 23. Oktober 1982 statt.

Gruppe 1 (Westasien) 
Die Gruppe 1 spielte vom 6. bis 23. Oktober 1982 in Katmandu (Nepal). Die beiden Finalisten qualifizierten sich für die Endrunde.

Erste Runde 
In der ersten Runde spielten die Mannschaften in drei Gruppen mit jeweils vier oder fünf Mannschaften. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die zweite Runde.

Gruppe A 

Die Ergebnisse des zweiten Spieltags sind nicht bekannt – lediglich, dass Nepal gegen Indien gewonnen hat.

Iran weigerte sich aufgrund des Ersten Golfkrieges, in der zweiten Runde gegen den Irak zu spielen. Dies wurde als Rückzug gewertet. Da die Mannschaft des Oman zu diesem Zeitpunkt bereits abgereist war, qualifizierte sich Nepal für die zweite Runde.

Gruppe B 

Katar zog seine Mannschaft zurück.

Gruppe C

Zweite Runde 
In der zweiten Runde spielten die Mannschaften in zwei Gruppen mit jeweils drei Mannschaften. Die beiden Gruppensieger qualifizierten sich für das Finale und die Asienmeisterschaft.

Gruppe A 

Das Spiel zwischen Nepal und Kuwait wurde nach 76 Minuten aufgrund eines Handgemenges abgebrochen. Der Stand zum Zeitpunkt des Abbruchs wurde gewertet.

Gruppe B

Finale 

|}

Gruppe 2 (Ostasien) 
Die Gruppe 2 spielte vom 31. Juli bis 14. August 1982 in Singapur. Die beiden Finalisten qualifizierten sich für die Endrunde.

Vorrunde 
Die Mannschaften spielten zunächst in zwei Gruppen mit je fünf Mannschaften. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Halbfinale.

Gruppe A

Gruppe B

Finalspiele

Ergebnis 
Irak, die Vereinigten Arabischen Emirate, China und Nordkorea qualifizierten sich für die Endrunde. Nordkorea wurde später von der Asian Football Confederation aufgrund der Vorfälle der Asienspiele 1982 für zwei Jahre gesperrt und durch Südkorea ersetzt.

Weblinks 
 Asian U-19 Championship 1982 auf rsssf.com (englisch)

Qualifikation 1982
Fußballveranstaltung 1982
Fußball (Nepal)
Fußball (Singapur)
Sportveranstaltung in Nepal
Sportveranstaltung in Singapur